Biernaty bezeichnet Dörfer in Polen:
 Biernaty (Krasnosielc), Dorf der Gmina Krasnosielc in der Woiwodschaft Masowien
 Biernaty (Lidzbark), Dorf der Gmina Lidzbark in der Woiwodschaft Ermland-Masuren